Bizet est :
 Un patronyme, porté notamment par :
Jacques Bizet, peintre (), auteur de Nature morte aux vieux livres (Musée de Brou)
Hyacinthe Martin Bizet (1804-1867), maire de Brest
Georges Bizet (1838-1875), compositeur français.
Jacques Bizet (1872-1922), fils de Georges Bizet, médecin et ami de l'écrivain Marcel Proust.
Emile Bizet, (1920-1983) députés de la Manche de 1962 à 1983
Jean Bizet, (1947-), sénateur de la Manche depuis 1996
 Alain Bizet, (1954-), coureur cycliste français ;
Nathalie Bizet (1966-), cavalière handisport française.
 Une race de moutons,  le Bizet.
 Une place à Anderlecht, à Bruxelles, la place Bizet
 Une station de métro à Bruxelles, la station Bizet.
 Un village de la commune de Comines-Warneton, en Belgique, Le Bizet.
 Une station scientifique aux Kerguelen, Port-Bizet. 
 Un film sur Georges Bizet, Bizet's Dream 

Homonymie de patronyme
Patronyme français